Il doppio del Tianjin Open 2014 è un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2014.

Alla Kudrjavceva e Anastasija Rodionova hanno sconfitto in finale Sorana Cîrstea e Andreja Klepač per 66-7, 6-2, [10-8].

Teste di serie

  Martina Hingis /  Flavia Pennetta (quarti di finale)
  Alla Kudrjavceva /  Anastasija Rodionova (campionesse)

  Alison Riske /  Ajla Tomljanović (semifinale) 
  Chan Chin-wei /  Xu Yifan (semifinale)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tianjin Open 2014
WTA Tour 2014